

События 
 Военные трибуны с консульской властью Сервий Корнелий Малугинский (2-й раз), Публий Валерий Потит Публикола (2-й раз), Марк Фурий Камилл (5-й раз), Сервий Сульпиций Руф (2-й раз), Гай Папирий Красс, Тит Квинкций Цинциннат Капитолин (2-й раз). Плебейские трибуны Марк Меней и Квинт Публилий.
 Марк Манлий осуждён патрициями и сброшен с Тарпейской скалы.
 Пересмотр условий Латинского союза. Полноправных членов союза осталось 30, ещё 17 принимали участие в латинском празднестве, но не имели голоса в совещании.
 384/383 — Афинский архонт-эпоним Диотреф.
 Дионисий I вторгся в Тирренское море и разбил в Пиргах этрусков.
 Ификрат поступил на службу к Котису, преемнику царя Севта.
 Афины заключил союзный договор с Хиосом и с городами Халкидики.

Родились 
 Аристотель — древнегреческий философ
 Демосфен — политический деятель, оратор

См. также